Restriction est le onzième album d'Archive sorti en .

Pistes 

Liste des pistes

Notes et références

Liens externes 
 Restriction sur Sound Of Violence.

Album musical sorti en 2015
Album d'Archive
Album publié par Dangervisit Records